Brodhead kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Brodhead (Kentucky)
Brodhead (Wisconsin)